104th Street (straat) - Straat in New York
 104th Street (Fulton Street Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 104th Street (Jamaica Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat